Eduard Ferdinand de Vogel  (1942 - 2021) é um botânico holandês, reconhecida autoridade em orquídeas.

É investigador senior no "Rijksherbarium Hortus Botanicus", da Universidade de Leiden e pertence à "Orchid Conservation", no  Grupo Regional do Sudoeste Asiático.

Algumas publicações 
 De Vogel EF. 1986. Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) II. The genera Bracisepalum, Chelonistele, Entomophobia, Geesinkorchis & Nabaluia. Orchid Monogr. 1: 17-86

 Repetur, CP; PC Van Welzen; EF de Vogel. 1997. Phylogeny and Historical Biogeography of the Genus Bromheadia (Orchidaceae). Systematic Botany 22: 3 465-477

 De Vogel EF. 1988. Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) III. The genus Pholidota. Orchid Monogr. 3: 1-118

 De Vogel E F. 1992. Revisions in Coelogyninae (Orchidaceae) IV. Coelogyne section Tomentosae. Orchid Monogr. 6: 4-42

 De Vogel EF. 1994. Character assessment for a subdivision of Coelogyne Lindley. En AM Pridgeon [ed.], Proc. 14º World Orchid Conference, 203–205. HMSO Publ. Glasgow, RU

 Gravendeel, B; EF de Vogel. 1999. Revision of Coelogyne section Speciosae (Orchidaceae). Blumea 44: 253-320 Publicado na internet

 Sierra, SE; CB Gravendeel; EF de Vogel. 2000. Revision of Coelogyne section Verrucosae (Orchidaceae): a new sectional delimitation based on morphological & molecular evidence. Blumea 45: 275-318 texto completo

 2001. Gravendeel, B; MW Chase; EF de Vogel; MC Roos; THM Mes; K Bachmann. Molecular phylogeny of Coelogyne (Epidendroideae; Orchidaceae) based on plastid RFLPS, matK, and nuclear ribosomal ITS sequences: evidence for polyphyly. Am.J.Bot. 88: 1915-1927 texto completo

 Schuiteman, A; EF de Vogel. 2004. A new species of Dryadorchis from Papua New Guinea. J. fuer den Orchideenfreund 11: 3/2004

 1980. de Vogel, EF. Seedlings of dicotyledons. Structure, development, types. Description of 150 woody Malesian taxa. Centre for Agricultural Publishing & Documentation, Wageningen. ISBN 90-220-0696-4. viii + 466 pp.

 Referências 
 Brummitt, RK; CE Powell. 1992. Authors of Plant Names''. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4

Vogel, Eduard Ferdinand de